Villa Ocampo kan syfta på följande platser:

Argentina 

 Villa Ocampo (ort i Argentina), Santa Fe, 
 Villa Ocampo (byggnad), byggnad i Buenos Aires.

Mexiko 

 Villa Ocampo, Mexiko, Durango, 
 Ocampo, Coahuila,